Anthony Horgan (né en 1976), joueur irlandais de rugby à XV.
 Denis Horgan (1871-1922), athlète britannique d'origine irlandaise.
 Patrick Horgan (1929-2021), acteur britannique. 
 Sam Horgan (né en 1987), coureur cycliste néo-zélandais.
 Shane Horgan (né en 1978), joueur de rugby à XV, international irlandais.

Homonymie de patronyme